Шазе́-сюр-Эн () — коммуна во Франции, находится в регионе Рона — Альпы. Департамент — Эн. Входит в состав кантона Ланьё. Округ коммуны — Белле.

Код INSEE коммуны — 01099.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 400 км к юго-востоку от Парижа, в 36 км северо-восточнее Лиона, в 35 км к югу от Бурк-ан-Бреса.

На западе коммуны протекает река Эн.

Климат 
Климат полуконтинентальный с холодной зимой и тёплым летом. Дожди бывают нечасто, в основном летом.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 1464 человека.

Экономика 
В 2010 году среди 948 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 737 были экономически активными, 211 — неактивными (показатель активности — 77,7 %, в 1999 году было 72,4 %). Из 737 активных жителей работало 678 человек (353 мужчины и 325 женщин), безработных было 59 (27 мужчин и 32 женщины). Среди 211 неактивных 82 человека были учениками или студентами, 73 — пенсионерами, 56 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
  (XII век). Исторический памятник с 1987 года.

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт мэрии 
 
 

Коммуны департамента Эн